Vladimir Jevgenjevitj Krutov (), född 1 juni 1960 i Moskva i dåvarande Sovjetunionen, död 6 juni 2012 i Moskva, var en rysk professionell ishockeyspelare. Han är mest känd som center i Sovjets Superfemma under 1980-talet.

Karriär 
Vladimir Krutov bildade tillsammans med centern Igor Larionov och högerforwarden Sergei Makarov den fruktade "KLM-kedjan" i Big Red Machine under 1980-talet. Han var under samma tid en av de bästa ishockeyspelarna i världen.

Med det sovjetiska landslaget vann Krutov Canada Cup 1981, OS-guld 1984 och 1988 samt VM-guld 1981, 1982, 1983, 1986 och 1989. På klubbnivå spelade han för CSKA Moskva mellan 1978 och 1989.

Krutov provade även på NHL-spel i Vancouver Canucks säsongen 1989–90 men lyckades aldrig riktigt i NHL på grund av hemlängtan och viktproblem. Han återvände istället till Europa och spelade bland annat för de jämtländska division 2-klubbarna Östersunds IK och Brunflo IK.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Referenser

Externa länkar
 Vladimir Krutov hhof.com
 Vladimir Krutov på nhl.com

Spelare valda i NHL Entry Draft 1986
Födda 1960
Avlidna 2012
Män
Idrottare från Moskva
Europamästare i ishockey
Sovjetiska ishockeyspelare
Ryska ishockeyspelare
Spelare i HK CSKA Moskva
Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i Östersunds IK
Världsmästare i ishockey
Olympiska guldmedaljörer 1984
Olympiska guldmedaljörer 1988
Sovjetiska olympiska guldmedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 1980
Sovjetiska olympiska silvermedaljörer
Spelare i ZSC Lions
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1980
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1980 från Sovjetunionen
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1984
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1984 från Sovjetunionen
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1988
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1988 från Sovjetunionen
Spelare valda av Vancouver Canucks i NHL Entry Draft